Телчак Пуерто има више значења:

 Општина Телчак Пуерто (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Телчак Пуерто (Телчак Пуерто, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику